Флаг Аги́нского Буря́тского округа является символом, отражающим исторические, культурные, социально-экономические, национальные и иные традиции Агинского Бурятского округа Забайкальского края Российской Федерации — административно-территориальной единицы с особым статусом.

Описание 

Флаг Агинского Бурятского округа Забайкальского края представляет собой прямоугольное полотнище из трёх равновеликих вертикальных полос: левой — синего, средней — жёлтого и правой — белого цветов. В верхнем левом углу полотнища расположен символ — соёмбо, верхняя точка которого в середине синей полосы на расстоянии 1/20 ширины флага от верхнего края полотнища. Отношение ширины флага округа к его длине 2:3.

Обоснование символики 
Флаг округа находится в цветовом единстве с гербом Агинского Бурятского округа, символизируя собой исторические, культурные, социально-экономические, национальные, природные особенности Агинского Бурятского округа:

синий цвет — вечное чистое небо;

жёлтый цвет — богатство, жизнь;

белый цвет — чистоту, мудрость.

Соёмбо — это символическое изображение горящего пламени, как источника жизни народа, жёлтого цвета, размером: высота 1/3 ширины флага округа, диаметр круга 1/6 ширины флага округа.

Примечания 

Флаги с изображением полумесяца